Міхал Тучни (; 11 січня 1947, Прага — 10 березня 1995) — чеський співак, легенда чеської кантрі-музики. Освіта продавця. У 1965 році склав випускні іспити в торговельній школі. Ще в дитинстві грав на фортепіано.

Причиною смерті була ракова пухлина в кишечнику, проте в Міхала Тучни також були проблеми із серцем.

Дискографія 
 Jak chcete žít bez koní
 Jak to doopravdy bylo
 Jižanský rok
 Kdyby tady byla …
 Kosmickej vandr
 Master serie
 Michal Tučný
 Michal Tučný & přátelé
 No. 55 — disc 2
 No. 55 — disc 1
 Odjíždím v dál
 Po cestách toulavých
 Rád se brouzdám rosou
 Snídaně v trávě
 Šťastné staré slunce
 Stodola Michala Tučného
 Tam u nebeských bran
 Ve Valdickém lapáku (Live 10.11.'90)
 Tučňáci — Poslední kovboj
 Fešáci — Ostrov Fešáků
 Zdeněk Rytíř / Jak to doopravdy bylo s Babinským
 Rattlesnake Annie & Michal Tucny & Tucnaci & Anka Chrestys & Posledni kovboj

Найвідоміші хіти 
 Blízko Little Big Hornu
 Báječná ženská
 Pověste ho vejš
 Prodavač

Примітки 

Чеські співаки
Чеські піаністи
Померли від раку
Виконавці чеською мовою